Моревское сельское поселение — муниципальное образование в составе Ейского района Краснодарского края России. 

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Моревский сельский округ.

Административный центр — посёлок Моревка.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 2 населённых пункта

Примечания 

Сельские поселения Ейского района Краснодарского края